Сумаро́кова — женская форма фамилии  и топоним.

 Известные носительницы 
 Сумарокова, Алла Николаевна — российская и советская певица, исполнительница русских народных песен. Заслуженная артистка Российской Федерации.
 Сумарокова, Наталья Платоновна — русская писательница и поэтесса; сестра Панкратия Платоновича Сумарокова.
 Сумарокова, Татьяна Николаевна (1922—1997) — русская лётчица, участница Великой Отечественной войны, Герой России, гвардии лейтенант.

Составные фамилии 
 Сумарокова-Княжнина, Екатерина Александровна (1746—1797) — русская поэтесса, первой напечатавшая свои произведения (1759).
 Драга-Сумарокова, Валерия Францевна (1896—1967) — советская и украинская актриса театра и кино. Народная артистка УССР.

Населённый пункт 
 Сумарокова — деревня в Карачевском районе Брянской области России. См. также